Социа́льные но́рмы — общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп. Совокупность норм, действующих в том или ином сообществе, составляет целостную систему, различные элементы которой взаимообусловлены.

Типы социальных норм 
 Групповые привычки — нормы малых групп. Появляются и продолжают существовать только в малых группах (семьях, спортивных командах, дружеских компаниях).
 Общие правила — нормы больших групп (общества в целом). Это манеры поведения, традиции, этикет. Каждая социальная группа обладает своими обычаями, правилами поведения, традициями. Существуют манеры поведения пожилых людей, национальные обычаи.
 Нормативность социального поведения напрямую связана с ролевыми функциями человека в обществе в целом, социальной группе. Эти функции определены его статусом в такой группе. Социальная норма, прививаемая человеку, группе и обществу, диктует поведение, которое будет ожидаемо. Формируются стереотипы, виденье человеком своего должного поведения.

Неоинституционалисты разделяют социальные институты на конвенции (или стратегии), нормы и правила. Социальные конвенции описывают обыденное и повседневное поведение, которое не подразумевает применение санкций или запретов.
Норма — это тип социального института, который носит обязательный характер и выражает запрет, требование или разрешение. Правило включает в себя не только обязательное требование или запрет, но и санкцию за его несоблюдение. Создание в обществе системы соблюдения правил должно включать наказания для тех, кто их не соблюдает. По мнению неоинституционалистов, норма — это «промежуточный» социальный институт, переходная социальная форма от правил к конвенциям, подразумевающая постепенный отказ от социального принуждения.

Функции социальных норм 
 интегрирование индивидов в группы, а группы в общество;
 регулирование общего хода социализации;
 контролирование девиантного поведения;
 формирование моделей, эталонов поведения.

Достижение этого при помощи социальных норм происходит следующим образом:
 Социальные нормы — это обязанности одного человека по отношению к другому или другим людям. Ограничение учеников общаться с директором школы чаще, чем со своими учителями, обязывает каждого ученика выполнять требуемые нормы поведения, определённые обязательства с другими учениками, учителями и директором школы. Следовательно, социальные нормы определяют формирование сети социальных отношений группы, общества.
 Социальные нормы — это ожидания малой группы, большой группы, общества в целом. От каждого человека, соблюдающего социальные нормы, окружающие ждут определенного поведения. Когда пассажиры общественного транспорта сначала выходят из него, а лишь затем другие входят, появляется организованное взаимодействие. При нарушении нормы возникают столкновения и беспорядок. Следовательно, социальные нормы определяют формирование системы социального взаимодействия, которая включает мотивы, цели, направленность субъектов действия, действие, ожидание, оценку и средства.
Социальные нормы выполняют собственные функции в зависимости от того, в каком качестве они себя проявляют:
 как стандарты поведения (правила, требования, обязанности);
 как ожидания поведения (стереотипы, реакция других людей).

Социальные нормы имеют всеобщий характер. Социальная норма, фиксируя какое-либо правило поведения, влияет не на конкретного индивида, а на всех людей, находящихся в аналогичных ситуациях.
Для социальных норм характерны:
 неопределённость адресата (тому, кто находится в конкретном качестве, в конкретных условиях, предусмотренных социальными нормами);
 универсальность применения (в актах общественных отношений, производства, обмена, взаимодействия индивидов);
 многократная повторяемость (критерий исторического процесса, обозначающий закономерность развития).
Социальная норма фиксирует акт деятельности, который на практике утвердился в жизни. Следовательно, совершённые поступки становятся негласным правилом. Социальная норма определяет формирование целенаправленной деятельности каждого индивида, которая определена объективными факторами. Эти факторы придают социальным нормам так называемую «объективную властность».

Социальные нормы предполагают и относительную свободу человеческого поведения, которую каждый человек ощущает, когда поступает в соответствии с социальными правилами, хотя мог бы и пренебречь ими. В то же время, когда человек нарушает правила поведения, он должен быть готов подвергнуться определенного рода санкциям, применяя которые, общество обеспечивает уважительное отношение индивидов к общественным правилам.

При помощи социальных норм общество стремится обеспечить осуществление определённых общественных функций. Осуществление этих функций представляет общественный интерес. Этот общественный интерес не обязательно является, в полном смысле слова, интересом преобладающей части общества. Однако он является общественным в том смысле, что при помощи социальных норм обеспечивает координацию и согласование действий индивидов для того, чтобы успешно разворачивался, прежде всего, процесс общественного производства, обеспечивающий существование общества на данной ступени его развития.

См. также 
 Регуляторы общественных отношений

Примечания

Литература 
 Аберкромби Н. А. Социологический словарь / Н. А. Аберкромби, С. Хилл, Б. С. Тернер. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономика, 2004. 620 с. — ISBN 5-282-02334-2
 Смирнова Е. Э. Социальная норма и возможности её измерения / Е. Э. Смирнова, В. Ф. Курлов, М. Д. Матюшкина // Социологические исследования. — 1999. — № 1. С. 97-101
 Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. М., 1978. 312 c.

Ссылки 
 Норма социальная. Философская энциклопедия.
 Норма социальная. Воронин А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике, 2006 г.

Нормы
Социальная психология
Социология
Конформность